Гаррі Вотсон (, 6 травня 1923, Саскатун — 21 листопада 2002) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Член Зали слави хокею з 1994 року. Володар Кубка Стенлі. Провів понад 800 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1938 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 17 років, захищав кольори команд «Бруклін Амеріканс», «Детройт Ред-Вінгс», «Торонто Мейпл-Ліфс» та «Чикаго Блек Гокс».

Загалом провів 871 матч у НХЛ, включаючи 62 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Детройт Ред-Вінгс» — 1943.
 Володар Кубка Стенлі в складі «Торонто Мейпл-Ліфс» — 1947, 1948, 1949, 1951.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1947, 1948, 1949, 1951, 1952, 1953, 1955.

Статистика

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Нью-Йорк Амеріканс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти АХЛ
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Члени зали слави хокею
Уродженці Саскатуна